Чемпионат Чехии по футболу 2003/2004 годов — 11-й сезон чемпионата Чехии по футболу. Чемпионат начался 26 июля 2003 года, а завершился 15 мая 2004. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забито 578 мячей. Футбольный клуб «Баник» (Острава) стал чемпионом Чехии в 1-й раз.

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 8 голов
 «Баник» (Острава) — «Синот» — 6:2
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Виктория» (Пльзень) — «Марила» (Пршибрам) — 0:4
 «Хмел» (Блшани) — «Спарта» (Прага) — 0:4
 Самая крупная победа дома: 4 гола
 «Баник» (Острава) — «Брно» — 5:1
 «Баник» (Острава) — «Опава» — 4:0
 «Баник» (Острава) — «Синот» — 6:2
 «Брно» — «Виктория» (Пльзень) — 4:0
 «Опава» — «Брно» — 4:0
 «Синот» — «Виктория Жижков» — 4:0
 «Спарта» (Прага) — «Опава» — 4:0

Ссылки 
 Сезон 2003/04 на официальном сайте Первой лиги 
 Статистика www.rsssf.com

2003/2004
Чехия
Чехия
Спорт в Чехии в 2003 году
Спорт в Чехии в 2004 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004